Лупаново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лупаново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Лупаново — деревня в Дмитровском районе Московской области.